Mussi puede hacer referencia a:

Personas
Fabio Mussi, político italiano;
Juan José Mussi, político argentino;
Mary Edgar Mussi, escritora británica;
Patricio Mussi, político y abogado argentino;
René Mussi, actor mexicano;
Roberto Mussi, futbolista italiano.

Lugares
Mussi, localidad de la Argentina.